Уильям Мартц (; 21 марта 1945, Детройт — 17 января 1983, Милуоки) — американский шахматист, международный мастер (1975).

В составе сборной США участник 20-й Олимпиады (1972) в Скопье.

Победитель открытого чемпионата США 1982 года (совместно с Э. Солтисом).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США